Canthare ou Cantharos est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Le Canthare, un héros qui donna son nom à l'un des ports du Pirée, à Athènes ;
 Un canthare, un type de vase utilisé en Grèce antique ;
 Cantharos ou Kantharos le Comique, un poète de la Comédie Ancienne.
 Cantharos de Sinope, un philosophe cynique.